Secondo – unità di misura del tempo
 Secondo (2° o II) – numero ordinale corrispondente al due
 Secondo – unità di misura degli angoli
 Secondo – nome proprio italiano di persona maschile
 Secondo – cognome italiano
 Secondo – nel pugilato
 Secondo (scacchi) – assistente di un giocatore durante un match o torneo
 Secondo (piatto) – nella ristorazione
 Secondo – Yuno Gasai, protagonista femminile dell'anime e manga Mirai Nikki
 Secondo – vescovo di Asti nel VI secolo